Шкрібляк Микола Юрійович (1858—1920) — різьбяр.
 Шкрібляк Микола Васильович (1959—2002) — політик.
 Шкрібляк Микола Миколайович ( 1959) — етнограф, дизайнер сценічних костюмів, народний майстер, новинар, педагог.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок